Blonde steht für:

 Blonde, britisches Musikerduo

Filme:
 Blonde (1950), französischer Comedyfilm von Maurice Cam
 Blonde (2001), US-amerikanischer Fernsehfilm über Marilyn Monroe
 Originaltitel von Blond (2022), US-amerikanische Filmbiografie über Marilyn Monroe

Schiffe:
 Blonde-Klasse (1755), französische Fregattenklasse
 Blonde-Klasse (1910), britische Schiffsklasse
 Blonde (1803), französische Freibeuterkorvette
 HMS Blonde (1819), modifizierte Fregatte der Apollo-Klasse
 HMS Blonde (1889), Kreuzer der Barracouta-Klasse
 HMS Blonde (1910), Scout-Kreuzer der Blonde-Klasse

Siehe auch:
 Blond (Begriffsklärung)
 Blondie